Дистаннид ниобия — бинарное интерметаллическое неорганическое соединение
ниобия и олова
с формулой NbSn,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дистаннид ниобия образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа F ddd,
параметры ячейки a = 0,9874 нм, b = 0,5626 нм, c = 1,9116 нм, Z = 16,
структура типа димагниймеди CuMg
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 845°С .

При температуре 2,68 К переходит в сверхпроводящее состояние
.

Примечания 

ниобия
Интерметаллиды
Сверхпроводники